Collins Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Collins Building (Massachusetts), NRHP-ID 05000559
 Collins Building (Washington), NRHP-ID 98001418